Georgisch voetbalelftal (mannen)
 Georgisch voetbalelftal (vrouwen)
 Georgisch voetbalelftal onder 21 (mannen)